Hacı I Giray, kan de Crimea (1428-1466)
 Hacı II Giray, kan de Crimea (1683-1684)